Джон Смит (; 5 октября 1798 — 12 февраля 1888) — английский ботаник, первый куратор Королевского ботанического сада Кью.

Биография 
Родился в семье садовника, с детства проявлял интерес к ботанике. В 1822 году устроился на работу в ботанический сад носить горячее камни в теплицы для нагрева воздуха. Позже стал бригадиром теплиц. Вместе с директором Уильямом Гукером занимался переводом сада из частного в публичный.
Сфера научных интересов Смита — папоротники. Когда он устроился на работу сад имел 40 видов, а когда уходил на пенсию в коллекции было 1084 папоротника.

Работы Смита 
 (1841) Observations on the cause of Ergot. (Paper read 1838). Trans. Linn. Soc. 18: 449-52.
 (1841) Notice of a plant which produces perfect seeds without anv apparent action of pollen. (Paper read 1839). Trans. Linn. Soc. IS:509-12.
 (1841) Remarks on the genus Sphaerostephanos among ferns. Hooker. Joum. Bot. 3: 17-19.
 (1841) Enumeratio Filicum Philippinarum; or a systematic arrangement of the ferns collected by H. Cuming, Esq., F. L. S., in the Philippine Islands and the Peninsula of Malacca . . . 1836 и 1840. Hooker. Journ. Bot. 3: 392-422.
 (1841) On Hewardia, a new genus of ferns. Hooker. Journ. Bot. 3: 431-3.
 (1841) An arrangement and definition of the genera of ferns, with observations on the affinities of each род. Hooker. Journ. Bot. 4: 38-70, 147-98; London Journ. Bot. / (1842): 419-38, 659-68; 2 (1843): 378-94.
 (1842) Enumeration of plants collected by Mr Schomburgk in British Guiana. Filices определено and described by J. Smith. London Journ. Bot. / (1842): 193-203.
 (1845) Observations on a new genus [Syngramma] of ferns. London Journ. Bot. 4: 166-9.
 (1846) An Enumeration—ferns cultivated in the Royal Botanic Gardens at Kew, in December, 1845, with characters and observations on some of the genera and species. Botanical Magazine Appendix: 7-39.
 (1852-7) Botany of the voyage of ' H. M. S. Herald ', by B. Seemann. Ferns described by Smith.
 (1854) Observations on a remarkable Cycadaceous plant from Port Natal. Hooker. Journ. Bot. 6: 88-90.
 (1857) Catalogue of the ferns in the Royal Gardens of Kew. (Privately printed, for the purpose of making exchanges with other gardens. See Hooker, Journ. Bot. 9 (1857): 282.)
 (1857) Cultivated ferns; or, a catalogue of exotic and коренных народов ferns cultivated in British gardens . . . 82p.
 (1858) An Account of exotic cultivated ferns, described by Smith & T Moore . . . 56p. Неопубликованный.
 (1866) Ferns; British and Foreign . . . xii, 412p. (публиковалась 4 раза)
 (1866) Note on the fern genus Brainea. Journ. Bot. 4: 15-7.
 (1866) Note on the affinity of ferns. Journ. Bot. 4: 306-7. 587
 (1867) Weeds and their characteristics [Letter]. Journ. Bot. 5: 245-6.
 (1871) Domestic botany. An exposition of the structure and classification of plants, and of their uses . . . xii, 547p.
 (1875) Historia filicum; an exposition of the nature, number and organography of ferns . . . v, 429p.
 (1878) Bible plants; their history . . . ix, 256p.
 (1879) Adam Spade, the gardener; an exposition of the curiosities of his garden and calling, by . . . Abel Doubleway [J. Smith]. 62p.
 (1880) Records of the Royal Botanic Gardens, Kew. xiii, 339p.
 (1882) A Dictionary of popular names of the plants which the furnish natural and acquired wants of Man . . . ix. 457p.
 (1887) A Record of a few special events and matters relative to the Royal Botanic Gardens at Kew. 16p.
 (1896) Les Fougeres, organographie classification et, par MM. Hooker. Baker et Smith. Traduit de 1'anglais par C. Maron avec примечания par L. Fournier & C. M. 122p.

Примечания

Источники 
 JOHN SMITH KEW'S FIRST CURATOR // The Journal of the Kew Guild — Volume 8, Number 70, (1965) -PDF

Ботаники Великобритании